Maschinensatz steht für:

 maschineller Satz im Druckwesen mittels Setzmaschine
 Turbosatz, eine Kombination aus einer Kraftmaschine und einer Arbeitsmaschine in der Kraftwerkstechnik

Siehe auch: